Всемирные игры 2017 по 37 видам спорта проходили в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля.

Победителем в общем зачёте стала сборная команда России, которая завоевала 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей.

Выбор города 
Заявки на проведение соревнований подавали 4 города: Будапешт (Венгрия), Вроцлав (Польша), Генуя (Италия), Кейптаун (ЮАР). После изучения заявки Генуи, организаторы отклонили её, и в августе 2011 года объявили кандидатами три остальных города. За несколько дней до церемонии выбора Кейптаун снял свою кандидатуру по финансовым причинам. Вроцлав выиграл право проведения соревнований 12 января 2012 года.

Программа игр 
В программу вошли соревнования по следующим видам спорта:

     Показательные виды спорта

Страны-участницы 

  Алжир

Распределение наград

Официальные виды спорта 
 Страна-организатор (Польша)

Показательные виды спорта

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Россия на Всемирных играх 2017

Всемирные игры 2017
2017 год в спорте
Спорт в Польше в 2017 году